Мини може бити:

 Мини, аутомобил који се производио од 1959. до 2000. године
 Мини (марка аутомобила), британски произвођач аутомобила, подружница BMW
 Мини Маус, лик из Дизнијевих цртаних филмова